Dieser Artikel gibt einen Überblick über die 2. American-Football-Bundesliga Saison 1999. Die 2. American-Football-Bundesliga 1999 war die 18. Saison der 2. Bundesliga, der zweithöchsten deutschen Spielklasse, in der Sportart American Football.

Modus 
In der Saison 1999 nahmen an der 2. Bundesliga insgesamt 14 Teams teil, die in die Gruppe Nord mit sechs Teams und Gruppe Süd mit acht Teams aufgeteilt waren. Die Gruppen spielen jeweils ein doppeltes Rundenturnier mit Heim- und Auswärtsspielen aus. Dadurch haben die Mannschaften der Gruppe Nord je fünf Heim- und Auswärtsspiele und die der Gruppe Süd je sieben.

Nach Abschluss dieser Runde werden für beide Gruppen Abschlusstabellen aller sechs bzw. acht Teams erstellt. Die jeweils Erstplatzierten qualifizieren sich für die Aufstiegsrelegation, bei den Plätzen 7 und 8 handelt es sich um direkte Abstiegsplätze zur Regionalliga.

Ligaaufteilung 

 Vorjahr = Liga des Vorjahres
 RL = Regionalliga
 (N) Aufsteiger aus der Regionalliga
 (A) Absteiger aus der GFL

Statistik

2. Bundesliga Nord 

 Tie-Breaker: Assindia Cardinals gewinnen direkten Vergleich gegen Hamburg Wild Huskies (75:41)

2. Bundesliga Süd 

* Wertung

,  Abstieg

 Tie-Breaker: Mannheim Redskins gewinnen direkten Vergleich gegen Allgäu Comets (56:52)

Aufstiegsrelegation

Nord 
Die Bremen Bravehearts stiegen ohne Relegationsspiele in die GFL auf, weil die AFC Paderborn, eigentlich Relegationsgegner aus der GFL Nord, in der laufenden Saison ihren Spielbetrieb einstellen mussten und somit gezwungenermaßen in die Regionalliga abstiegen.

Süd 
Die Franken Knights gewannen sowohl Hin- als auch Rückspiel gegen die Hanau Hornets aus der GFL Süd mit insgesamt 78:2. Die Knights steigen damit in die GFL Süd auf und die Hornets in die 2. Bundesliga Süd ab.

Weblinks 

 2. Bundesliga 1999 bei football-history.de

1999
Bundesliga 2